Viktor Borissovitch Kouznetsov - en russe :  et en anglais :  - (né le  à Sverdlovsk en URSS - mort en 1998) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur. Il évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Carrière de joueur 
En 1968, il commence sa carrière avec l'Avtomobilist Sverdlovsk. Il rejoint ensuite les Krylia Soveotv et remporte le championnat d'URSS et la Coupe d'URSS 1974 lors de sa première saison avec l'équipe. Il réalise ce doublé avec le HK CSKA Moscou en 1977. De 1980 à 1983, il intègre l'effectif du Khimik Voskressensk. Il a disputé 419 matchs pour 51 buts.

Carrière internationale 
Il a représenté l'URSS au niveau international. Il compte 35 sélections pour un but entre 1973 et 1976.

Carrière d'entraîneur 
Il a dirigé l'Avtomobilist Iekaterinbourg en 1990-1991 puis les Ak Bars Kazan de 1992 à 1995.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 1968-1969|| Avtomobilist Sverdlovsk|| URSS || 34|| 2|| || || || || || || || 
|- 
| 1969-1970|| Avtomobilist Sverdlovsk || URSS || 17|| 2|| || || || || || || || 
|-
| 1970-1971|| Avtomobilist Sverdlovsk || Vyschaïa Liga || || || || || || || || || || 
|- 
| 1971-1972|| Avtomobilist Sverdlovsk || Vyschaïa Liga || || || || || || || || || || 
|-
| 1972-1973|| Avtomobilist Sverdlovsk || URSS || 32|| 2|| || || || || || || || 
|- 
| 1973-1974|| Krylia Sovetov|| URSS || 32|| 7|| 3|| 10|| 10|| || || || || 
|-
| 1974-1975|| Krylia Sovetov|| URSS || 25|| 4|| || || || || || || || 
|- 
| 1975-1976|| Krylia Sovetov|| URSS || 36|| 1|| 9|| 10|| 22|| || || || || 
|-
| 1976-1977|| CSKA Moscou|| URSS || 26|| 5|| 4|| 9|| 4|| || || || || 
|- 
| 1977-1978|| Krylia Sovetov|| URSS || 31|| 4|| 4|| 8|| 15|| || || || || 
|-
| 1978-1979|| Krylia Sovetov|| URSS || 26|| 3|| 3|| 6|| 26|| || || || || 
|-
| 1979-1980|| Krylia Sovetov|| URSS || 18|| 0|| 4|| 4|| 6|| || || || || 
|-
| 1979-1980|| Avtomobilist Sverdlovsk|| URSS || 11|| 4|| 1|| 5|| 22|| || || || || 
|-
| 1980-1981|| Khimik Voskressensk|| URSS || 0|| 10|| 9|| 19|| 46|| || || || || 
|-
| 1981-1982|| Khimik Voskressensk|| URSS || 0|| 5|| 9|| 14|| 0|| || || || || 
|- 
| 1982-1983|| Khimik Voskressensk|| URSS || 13|| 0|| 1|| 1|| 4|| || || || ||

Au niveau international 

|1974||align="left"|Championnat du monde || 7|| 1|| 1|| 1|| 2||align="left"| Médaille d'or

Références

Voir aussi 

Naissance en mai 1950
Décès en février 1998
Joueur international soviétique de hockey sur glace
Entraîneur soviétique de hockey sur glace
Entraîneur russe de hockey sur glace
Joueur du Dinamo-Energuia Iekaterinbourg
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur des Krylia Sovetov
Joueur du Khimik Voskressensk
Champion du monde de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 47 ans
Personnalité inhumée au cimetière Khovanskoïe